

Курово-Кольонія — село в гміні Барухово Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Курово-Кольонія — село в гміні Кобилін-Божими Високомазовецького повіту Підляського воєводства